Arturo Reghini – matematico, filosofo ed esoterista italiano
Raffaello Reghini – generale dell'esercito italiano
Ottavio Reghini – conte colonnello, presidente dell'associazione scout «Ragazzi esploratori cattolici italiani»